Assadourian est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Éric Assadourian (né en 1966), joueur arménien de football

Homonymie de patronyme
Patronyme arménien